Schertel ist der Familienname folgender Personen:
 Arnulf Schertel (1841–1902), deutscher Chemiker und Professor für Hüttenkunde
 Ernst Schertel (1884–1958), deutscher Schriftsteller und Publizist
 Fritz Schertel (1890–1945), deutscher Cellist
 Josef Schertel (1810–1869), deutscher Landschaftsmaler
 Schertel von Burtenbach, süddeutsche Adelsfamilie, siehe Schertlin von Burtenbach

Siehe auch:
 Villa von Schertel
 Scherdel
 Schärtel